«Живі і мертві» — роман в трьох книгах, написаний радянським письменником Костянтином Симоновим.

Також:
 «Живі і мертві (фільм, 1964)» — художній фільм, знятий в 1964 році.
 «Живі і мертві (фільм, 2007)» — художній фільм, знятий в 2007 році.
 «Живі і мертві (телесеріал)» — британський телесеріал, знятий в 2016 році.
 «Живі і мертві (альбом)» — альбом гурту «Крематорій».